Багнашени:
 Багнашени — село в Закавказье
 Багнашени — платформа Закавказской железной дороги